AAMI Classic 2008 — теннисный турнир для профессиональных теннисистов. Проходил в январе 2008 года в Куйонге, Австралия.
Победитель турнира 2007 года Энди Роддик защищал свой титул и выиграл в финале у  Маркоса Багдатиса со счётом 7-5, 6-3

Участники 

  Николай Давыденко (Седьмое место)
  '''Энди Роддик (Победитель)
  Фернандо Гонсалес (Четвёртое место)
  Энди Маррей (Пятое место)
  Маркос Багдатис (Второе место)
  Иван Любичич (Восьмое место)
  Марат Сафин (Третье место)
  Брайдан Клейн ''(Шестое место)

Сетка

Основные раунды

Утешительные раунды

См. также 
 AAMI Classic

Ссылки 
 Официальный сайт 

Австралия
Теннис
Январь 2008 года
2008